Lament (« complainte » en anglais) est un titre donné notamment à :
 Lament est un album d'Ultravox sorti en 1984.
 Lament est un film sud-coréen sorti en 1997.
 Lament, album d'Einstürzende Neubauten (2014).